Tetlin steht für:
 Tetlin River, einen Fluss in Alaska
 Tetlin Lake, einen See in Alaska
 Tetlin National Wildlife Refuge, ein Naturschutzgebiet in Alaska
 Tetlin (Alaska), eine Ortschaft in Alaska